Samfest este un festival rock si jazz in Satu Mare, Romania.
 Samfest 2008 (27-28 iunie):
Crematory
Lake of Tears
Grimegod
Rüchwärtz
Indian Fall
Legion
Grimus
Krepuskul
Dirty Shirt
Smog
Frozen
Echoes from the deep